Namco Pac-Man è una scheda madre arcade a 8-bit usata da Namco nel 1980, il secondo gioco ed il terzo gioco Rally-X e New Rally-X, sono stati modificati per supportare le palette a 96 colori. Tre sequel non autorizzati di Pac-Man sono stati successivamente sviluppati da Bally Midway, vecchio distributore americano di Namco, tra il 1981 e il 1983 - e dopo Namco si è conclusa la loro partnership con loro dopo l'uscita di Pac-Land nel 1984, hanno sviluppato Jump Shot (una simulazione di basket) e Shoot the Bull (un gioco di freccette) su di esso, l'anno successivo.

Specifiche tecniche del Namco Pac-Man

Main CPU: Zilog Z80, 3.072 MHz
Sound chip: Namco custom 3-channel 4-bit WSG (Waveform Sound Generator)
Risoluzione video: 224 x 288 (Rally-X and New Rally-X have the monitor turned on its side)
ROM: 16 KB
Main RAM: 2 kB
Video RAM: 2 kB
Color depth: 8-bit color (256 colori)

Lista dei giochi Namco Pac-Man

Pac-Man (1980) - il gioco di maggior incasso di tutti i tempi
Rally-X (1980) - il primo gioco con un round bonus
New Rally-X (1981)
Ms. Pac-Man (1981) - Titolo non autorizzato creato da Midway Games; i diritti sono stati successivamente consegnati a Namco
Pac-Man Plus (1982) - Titolo non autorizzato creato da Bally Midway; i diritti di questo titolo sono nel limbo
Jr. Pac-Man (1983) - Titolo non autorizzato creato da Bally Midway; i diritti di questo titolo sono nel limbo
New Puck-X (1980) - hack di Pac-Man
Newpuc2 (1980) - hack di Pac-Man
Caterpillar Pac-Man (Phi, 1981) - hack di Pac-Man
Crush Roller (anche conosciuto come Make Trax) (Kural Samno Electric, 1981)
Hangly-Man (1981) - hack di Pac-Man
Magic Brush (1981) - bootleg di Crush Roller
Ms. Pac-Attack (1981) - hack di Ms. Pac-Man
Ms. Pac-Man Plus (1981) - hack di Ms. Pac-Man
Naughty Mouse (Amenip Nova Games Ltd., 1981)
Pac-Gal (1981) - hack di Ms. Pac-Man
Paint Roller (1981) - bootleg di Crush Roller
Piranha (GL, 1981) - hack di Pac-Man
Abscam (GL, 1982) - hack di Pac-Man
Ali Baba and 40 Thieves (Sega, 1982)
Dream Shopper (Sanritsu, 1982)
Eyes (Digitrex Techstar, 1982)
Joyman (1982) - hack di Pac-Man
Ponpoko (Sigma Enterprises Inc., 1982)
Atlantic City Action (Epos Corporation, 1983)
Boardwalk Casino (Epos Corporation, 1983)
Eggor (Telko, 1983)
Gorkans (Techstar, 1983)
Mr. TNT (Telko, 1983)
The Glob (Epos Corporation, 1983)
Van-Van Car (Sanritsu, 1983)
Beastie Feastie (Epos Corporation, 1984)
Driving Force (Shinkai Inc., 1984)
Eight Ball Action (Seatongrove Ltd., 1985)
Jump Shot (Bally Midway, 1985)
Lizard Wizard (Techstar, 1985)
Porky (Shinkai Inc., 1985)
Shoot the Bull (Bally Midway, 1985)
Big Bucks (Dynasoft Inc., 1986)
Ms. Pac-Man Champion Edition (anche conosciuto come Super Zola Pac-Gal) (1995) - hack di Ms. Pac-Man

Note

Collegamenti esterni
 
 
 Pac-Man's code disassembled and commented, by Mark Longridge

Macchine arcade
Schede arcade Namco